Оберндејл има више значења:
 Оберндејл (Флорида)
 Оберндејл (Висконсин)